Rochechouart steht für:

 Rochechouart, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Vienne
 Rochechouart (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Quartier de Rochechouart, ein Quartier (Stadtviertel) von Paris

Rochechouart ist ein Namensteil folgender Personen:

 Aimery Louis Roger de Rochechouart (1744–1791), französischer Adliger und Militär
 Anne de Rochechouart de Mortemart (1847–1933), französische Autofahrerin der ersten Stunde und Bildhauerin
 Françoise de Rochechouart, marquise de Montespan (1640–1707), Mätresse Ludwigs XIV., siehe Madame de Montespan
 François Charles de Rochechouart (1703–1784), französischer Adliger und Militär
 Jean-François-Joseph Rochechouart de Faudoas (1708–1777), Kardinal der katholischen Kirche
 Louis Victor de Rochechouart de Mortemart (1636–1688), Marschall von Frankreich
 Marguerite de Rochechouart de Montpipeau (1665–1727), Äbtissin von Montmartre

Siehe auch:
 Boulevard Marguerite de Rochechouart
 Rue Marguerite de Rochechouart